Тра́кторный (посёлок Тракторострои́телей) — микрорайон в Октябрьском и Левобережном округах города Липецка.

Создан как посёлок для рабочих Липецкого тракторного завода (ныне — ОАО «Липецкий трактор»).

До строительства завода 
Прежде на месте Тракторного находился посёлок Центральной тамбовской учебной сельскохозяйственной фермы (на её базе в 1858 году было создано Липецкое егерское училище). При ферме в 1850—1851 годах на кладбище фермы построили каменную церковь во имя святого Симеона Столпника.

В 1872 году Липецкое егерское училище было закрыто. Тогда перестала действовать и церковь. Затем её разобрали. Точное место, где располагался Симеоновский храм, неизвестно; предположительно он стоял между Усманским шоссе и стадионом «Пламя» на западной окраине нынешнего кладбища.

Посёлок при заводе 
Во время строительства Тракторного завода при нём стали строить посёлок. Он застраивался во время Великой Отечественной войны по собственному генеральному плану независимо от Липецка.

5 июля 1944 года посёлок вошёл во вновь образованный Тракторозаводской район Липецка. Это был первый административный район на территории города. Просуществовал он до 3 сентября 1953 года.

Основная часть Тракторного находится в Октябрьском округе. Однако часть зданий микрорайона (4-й участок) — между улицами Никитина и Флерова — находится в Левобережном округе.

В 1972 году посёлок с правобережной частью города напрямую связал построенный Октябрьский мост (до декабря 1987 года назывался вторым мостовым переходом). До этого связь посёлка с правым берегом осуществлялась только через Новолипецк.

С середины 1980-х годов часть посёлка была снесена при расширении территории тракторного завода. При этом практически полностью исчезла одна из крупнейших здешних улиц — Тракторозаводская. С начала 1990-х в запустение пришёл 4-й участок посёлка при всключении его территории в санитарно-защитную зону НЛМК. Здешние жители были переселены, а дома частично разрушены, частично используются под промышленные нужды.

В мае 2001 года под строительство первого храма Тракторного отвели территорию в сквере напротив ДК завода. Он освящен во имя Архистратига Михаила, а его придел — во имя Симеона Столпника. Автором проекта стал архитектор А. И. Мозолевский. В 2013 году храм достраивается.

20 июля 2008 года на Тракторном на площади Клименкова открыли сквер.

Внутреннее деление 
Посёлок Тракторный традиционно делится на участки.
 2-й участок (северная часть посёлка) — район между улицами Ильича, Чехова, Воронежской и 3-го Сентября и территорией спорткомплекса «Пламя». Часть участка в середине 1980-х годов была включена в промзону тракторного завода.
 3-й участок (южная часть посёлка) — между СК «Пламя», улицами Докучаева, Спартака и лесным массивом в юго-западной части посёлка.
 4-й участок (северо-восточная часть посёлка) — между улицами Чехова, 30-летия ВЛКСМ, Никитина и Флёрова. В начале 1990-х 4-й участок попал в санитарно-защитную зону и отсюда началось переселение жителей. Ныне он почти безлюден: от частных домов в основном остались одни фундаменты. Двухэтажные коллективные строения большей частью заколочены, в меньшей степени в них разместились различные частные предприятия.

Также на Тракторном (в его северо-западной части) есть ещё два внутренних района: соцго́род (находится между улицами Краснозаводской, Краснознамённой, Коммунистической и Жуковского) и коллекти́вка (расположена в районе улиц Бачурина, Шаталовой, Огнева, Молодёжной, Кондарева и Жуковского. Возможно, она называлась 1-м участком).

Транспорт 
Внутри посёлка расположены 19 и 323а автобусные маршруты, связывая Тракторный с близлежащим районом Заречье и с 3-м участком.

С остальной частью Липецка Тракторный связан следующими маршрутами:
 со стороны Октябрьского моста — трамвай № 1, автобусы № 323, № 378, № 379.
 со стороны Новолипецка — автобусы № 33, № 33а, № 325.

Достопримечательности 
В декабре 2015 года в микрорайоне был открыт памятник «Защитникам Отечества».

Примечания

Источники 
 Клоков А. Ю., Найдёнов А. А. Храмы и монастыри Липецкой епархии. Храмы Липецка. — Липецк: Липецкое обл. краеведч. общ-во, 2006.

Ссылки 
 Умирающая окраина. Липецкие власти бросили на произвол судьбы целый район?

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Липецка
Левобережный округ Липецка
Октябрьский округ Липецка
населённые пункты, упразднённые в 1944 году
населённые пункты, вошедшие в состав Липецка